Зелениково — топоним.

 Зелениково (Кырджалийская область) — село в Болгарии.
 Зелениково (община) — община в Республике Македония.
 Зелениково (Пловдивская область) — село в Болгарии.